Список аэропортов Соединённых Штатов Америки


Списки по штатам и островным территориям 
Аэропорты гражданского и военного назначения по штатам и островным территориям США находятся в списках:

Списки по коду аэропорта ИКАО 
Аэропорты США, имеющие четырёхбуквенный код ИКАО (который может служить для определения региональной структуры аэропортов), содержатся в списках аэропортов по коду ИКАО:
 K — continental United States
 NS — Американское Самоа
 PA — Аляска
 PB — Baker Island
 PF — Форт Юкон, Аляска
 PG — Гуам и Северные Марианские острова
 PH — Гавайи
 PJ — Атолл Джонстон
 PL — Line Islands
 PM — Midway Atoll
 PO — Oliktok Point, Alaska
 PP — Point Lay, Alaska
 PW — Wake Island
 TI — U.S. Virgin Islands
 TJ — Puerto Rico

Важнейшие аэропорты 

Аэропорты США, обеспечивающие регулярные пассажирские перевозки и имеющие годовой пассажиропоток свыше 10 000 человек, классифицируются Федеральной администрацией по авиации США как важнейшие (). Делавэр — единственный штат, где нет таких аэропортов; см. полный список аэропортов штата Делавэр, чтобы получить информацию о других типах аэропортов.

Список важнейших аэропортов содержит следующую информацию:
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока США.
 N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0,05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Другие источники:
 Great Circle Mapper — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО

Примечания

Ссылки 
 Списки аэропортов США по штатам:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
США
Аэропорты
Авиа